Der Name Xanthos (griech. Ξάνθος, lat. Xanthus) stammt ursprünglich aus dem antiken Griechenland. So wurde er als Eigenname, als Flussname und als Name einer Stadt verwendet. Der Name leitet sich von griechisch ξανθός ab und bedeutet gelb, rötlich, bräunlich, blond (bei Personen) und falb (bei Pferden).

Auch heute wird er noch verwendet: als Vor- und Nachname und in der Wissenschaft.

Personen
 Xanthos, Sohn des Triopas, König der Pelasger
 Xanthos, Sohn des Phainops, ein trojanischer Krieger während des Trojanischen Krieges
 Xanthos, Sohn des Erymanthos und Vater des Psophis
 Xanthos, ein Sohn des Pan
 Xanthos, ein Sohn des Aigyptos, Gatte der Arkadia, der Tochter des Danaos
 Xanthos, der letzte König von Theben, siehe Xanthos (König von Theben)
 Xanthos, ein König von Termera (lag in der Nähe des heutigen Bodrum)
 Xanthos, ein griechischer Dichter im 7. Jahrhundert v. Chr.
 Xanthos der Lyder, ein lydischer Geschichtsschreiber im 5. Jh. v. Chr. 
 Andreas Xanthos (* 1960), griechischer Politiker (SYRIZA)
 Emmanouil Xanthos, Gründungsmitglied der Befreiungsorganisation Philiki Etaireia.
 Charalambos Xanthos, ein griechisch-zypriotischer Hotelier und bekannter Poker-Spieler

Pferde
 Xanthos, eines der vier menschenfressenden Rosse des Diomedes in der griechischen Mythologie
 Xanthos, einer der Hengste des Achill, siehe Xanthos und Balios
 Xanthos, eines der Pferde des Hektor

Flüsse
 Xanthos, die Bezeichnung des Flusses Skamandros bei den Göttern
 Xanthos, ein Fluss in Lykien (Kleinasien, Türkei), heute türkisch Koca Çayı
 Xanthos, kleiner Fluss in Epiros

Stadt
 Xanthos, eine antike Stadt in Lykien an der Mündung des Xanthos, die dem Lykischen Bund vorstand, siehe Xanthos (Stadt)

Marken
 Xanthos (Automarke), britische Automarke

Xanthus steht für:
 Titularbistum Xanthus auf dem Gebiet der historischen Stadt Xanthos
 (4544) Xanthus, ein Asteroid vom Apollo-Typ
 Myxococcus xanthus, eine Bakterienart
 USS Xanthus (AR-19), ein Reparaturschiff der US Navy
 Xanthus-Klasse, Schiffsklasse benannt nach der USS Xanthus
 Xanthus Spur, Gebirgskamm auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Xantus